Maher steht für:

 Maher, männlicher Vorname, siehe Mahir
 Maher (NGO), soziale Hilfsorganisation in Indien
 Maher Island, Insel vor dem Marie-Byrd-Land, Antarktika

Maher ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Maher (* 1993), niederländischer Fußballspieler

 Ali Maher Pascha (1882–1960), ägyptischer Politiker
 Amina Maher (* 1992), iranische Queer-Künstlerin, Filmemacherin und Dichterin
 Ben Maher (* 1983), britischer Springreiter
 Bill Maher (* 1956), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Brett Maher (* 1973), australischer Basketballspieler 
 Francis Maher (1918–1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Fred Maher (* 1964), US-amerikanischer Schlagzeuger und Musikproduzent
 James P. Maher (1865–1946), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Maher (1933–1998), irischer Schauspieler
 Kaitlyn Maher (* 2004), US-amerikanische Sängerin
 Katherine Maher (* 1983), US-amerikanische Managerin

 Leo Thomas Maher (1915–1991), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von San Diego
 Matt Maher (Matthew Guion Maher; * 1974), kanadischer Musiker und Songwriter

 Moustafa Maher (1936–2021), ägyptischer Germanist, Übersetzer und Hochschullehrer
 Sean Maher (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Steven Maher (* 1962), US-amerikanischer Rennrodler
 William Maher (* 1946), US-amerikanischer Ruderer

Maher ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Maher (Colorado)
 Maher (West Virginia)